Pleiadi – figure della mitologia greca
 Pleiadi – poeti tragici greci elencati nel Canone alessandrino
 Pleiadi – ammasso stellare
 Le Pleiadi – romanzo di Joseph-Arthur de Gobineau
 Pleiadi – opera di Urmas Sisask
 PLEIADI – Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi Iistituzionali
 Pleiadi – torpediniera della Regia Marina